Алоизи () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1968) — итальянский футболист.
 Алоизи, Бальдассаре (1577—1638) — итальянский живописец и гравёр.
 Алоизи, Джон (род. 1976) — австралийский футболист.
 Алоизи, Росс (род. 1973) — австралийский футболист.

См. также 
 
 Алоизио